Kelemen Attila (1919–1994) orvos, szakíró
 Kelemen Attila (1948–2022) politikus, európai parlamenti képviselő (2004–2009)
 Kelemen Attila (1972) labdarúgó-játékvezető